Слово жизни:

 Слово Жизни — эпитет, употребляемый по отношению к Библии;
 Слово жизни — пятидесятническая церковь;
 «Слово Жизни» — издание Нового Завета под таким названием, распространённое в России в начале 90-х гг.